

Biografia
Era l'ultimogenita di William Montagu, VII duca di Manchester, e di sua moglie, la contessa Luise Friederike Auguste von Alten, figlia Vicktor von Alten.

Matrimonio
Sposò, il 5 gennaio 1889 a Londra, Edward Stanley, Lord Stanley (4 aprile 1865-4 febbraio 1948), figlio di Frederick Stanley, XVI conte di Derby. Ebbero tre figli:

 Lady Victoria Alice Louise Stanley (24 giugno 1892-26 novembre 1927), sposò in prime nozze Neil Primrose, ebbero una figlia, e in seconde nozze Sir Harold Bullock, ebbero una figlia;
 Sir Edward Montagu Cavendish Stanley (9 luglio 1894-16 ottobre 1938), sposò Louise Beatrix Cadogan, ebbero tre figli;
 Lord Oliver George Frederick Stanley (4 maggio 1896-10 dicembre 1950), sposò Lady Helen Maureen Vane-Tempest-Stewart, ebbero due figli.

Nel 1908 divenne contessa di Derby alla morte del suocero.

Fu Lady of the Bedchamber della regina Alessandra (1900-1910). Nell'agosto del 1901, Lady Stanley tenne a battesimo la corazzata HMS Exmouth, costruita da Cammell Laird a Birkenhead. Nell'aprile 1913, la contessa ebbe anche l'onore di battezzare il più grande piroscafo della Cunard Company, l'RMS Aquitania.

Onorificenze

Onorificenze britanniche

Ascendenza

Note

Alice
Alice
Alice
Alice